Qingzhou bezeichnet:

 Qingzhou (青州市), Stadt in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingzhou (Heping) (青州镇), Großgemeinde des Kreises Heping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Qingzhou (Qing) (清州镇), Großgemeinde des Kreises Qing in der chinesischen Provinz Hebei
 Qingzhou (Sha) (青州镇), Großgemeinde des Kreises Sha in der chinesischen Provinz Fujian
 Qingzhou (Jiajiang) (青州乡), Gemeinde des Kreises Jiajiang in der chinesischen Provinz Sichuan